BNI peut faire référence à :
  ;
BNI Madagascar, une banque malgache ;
 Bank Negara Indonesia, une banque indonésienne ;
 Bureau d'orientation de la normalisation en informatique.